„Млад играч на годината“ на Професионалната футболна асоциация (), съкращавано на Млад играч на годината на ПФА или само Млад играч на годината, е ежегодно спортно звание, което се присъжда на най-добрия футболист на възраст под 23 години в английския футбол.

Наградата датира от сезон 1973 – 1974 и победителят се избира чрез гласуване сред членовете на синдикалните играчи от „Асоциацията на професионалните футболисти“ (PFA). Първият носител на наградата е защитника на Ипсуич – Кевин Бейти. Сегашният носител е испанецът Сеск Фабрегас от Арсенал.

Въпреки че наградата е за играчите от всички нива на английския футбол, всички спечелили до този момент са играли в Английската Висша лига. Считано от 2008 г., само Райън Гигс, Роби Фаулър и Уейн Руни са печелили наградата повече от един път. Само пет играчи от страни извън Обединеното кралство са печелили трофея.

Това е изключително престижна награда, което се дължи на факта, че победителят е избран от колегите си.

Победители

Победители по националност

Победители по клубове 

Футболни звания
Футболни награди на Великобритания
Футбол в Англия